La fusion stellaire peut désigner 

 La collision stellaire de deux étoiles menant à leur fusion.
 Les processus de fusion nucléaire à l'oeuvre dans la nucléosynthèse stellaire.